Сан Агустин Примеро има више значења:

 Сан Агустин Примеро (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Агустин Примеро (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику